Каролина Возњацки је освојила турнир. У финалу је победила Кају Канепи са 6:1, 6:0.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Извори 

 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Кореје у тенису 2012.
Отворено првенство Кореје у тенису — појединачно